Muqaddima () bezeichnet:

Muqaddima (Ibn Chaldūn), siehe Ibn Chaldūn (Muqaddima)
Muqaddima (Ibn as-Salāh), siehe Ibn as-Salāh (1181–1245)

en:Muqaddimah (disambiguation)